Louis Benezet bzw. Louis Bénézet ist der Name folgender Personen:

* Louis P. Bénézet (1878–1961), US-amerikanischer Pädagoge
 Louis Tomlinson Benezet (1915–2002), US-amerikanischer Pädagoge und Bildungspolitiker